Roßner oder Rossner ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Roßner (1906–1943), deutscher Unternehmer und NS-Opfer, Gerechter unter den Völkern
 Christoph Roßner (* 1961), deutscher Bildhauer
 Ferdinand Rossner (1900–1987), deutscher Biologe, nationalsozialistischer Hochschullehrer und Gymnasiallehrer
 Frank Roßner (* 1960), deutscher Politiker (SPD)
 Hanna Roßner (1943–2012), deutsche Mundartsprecherin und -autorin
 Kurt Roßner (1916–1984), deutscher Politiker (SED)
 Manfred Roßner (1941–2008), deutscher Fußballschiedsrichter
 Petra Rossner (* 1966), deutsche Radrennfahrerin
 Reinhold Roßner (1944–2011), deutscher Geologe
 Siegfried Rossner (1914–1996), deutscher Fechter

Siehe auch:
 Rosner